Саккардо:

 Саккардо, Доменико (1872—1952) — итальянский ботаник и миколог.
 Саккардо, Пьер Андреа (1845—1920) — итальянский ботаник, миколог.
 Саккардо, Франческо (1869—1896) — итальянский ботаник и миколог.